Osoby o tym nazwisku:
 Adam Jackowski – polski specjalista dynamiki ciała stałego i materiałoznawstwa
 Bogusław L. Jackowski – polski informatyk, wydawca, muzyk niezawodowy
 Jan Maria Jackowski – polski polityk, pisarz, dziennikarz, historyk, doktor nauk humanistycznych, poseł na Sejm
 Henryk Jackowski – rzymskokatolicki duchowny
 Krzysztof Jackowski – polski „jasnowidz”
 Krzysztof Jackowski – polski malarz
 Maksymilian Jackowski – polski działacz społeczny i gospodarczy
 Marek Jackowski – polski muzyk rockowy i kompozytor

Inne:
 Marek Jackowski – trzeci autorski album Marka Jackowskiego